Роберт Томас «Бобби» Рейнольдс (; родился 17 июля 1982 года в Кейп-Коде, США) — американский теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Бобби — один из троих детей лётчика Роберта Рейнольдса и его жены Джойс. Его старшую сестру зовут Дебби, а младшего брата — Майкл.

Мать семейства, будучи теннисным инструктором, постепенно стала заинтересовывать этой игрой и своих детей. Роберт-младший впервые взял ракетку в руки в семь лет. Его любимое покрытие — хард, лучший удар — форхенд.

С 11 лет в его тренировочном процессе участвует Дэвид Дрю.

Спортивная карьера 
Бобби — типичный американский игрок начала XXI века: после недолгой карьеры в юниорах он учился в Университете Вандербильта, параллельно играя в теннисной лиге NCAA, где многократно признавался лучшим игроком за тот или иной период. В это время он успел потренироваться под руководством Кена Флэка и возглавить местный одиночный рейтинг по итогам 2003 года.

Играя в профессиональном туре, Рейнольдс летом охотно откликался на приглашения поучаствовать в показательном турнире World TeamTennis. Бобби несколько раз выигрывал этот турнир в составе Вашингтон Каслс, а в 2012 году был признан самым полезным игроком чемпионата среди мужчин.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (19)

Победы (11)

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (42)

Победы (28)

Поражения (14)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США